Blue Streak (film)
Blue Streak (raket)
Blue Streak (Cedar Point) - een houten achtbaan in attractiepark Cedar Point